Dimbong peut désigner :
 le dimbong, une langue bantoïde méridionale parlée au Cameroun,
 Dimbong, un village du Cameroun de la commune de Yabassi.